Sacrificial Lambz — одинадцятий студійний альбом американського репера Esham, виданий 26 серпня 2008 р. Платівка стала першим релізом виконавця на його власному відновленому лейблі Reel Life Productions після того, як він покинув Psychopathic Records.

Стосовно альбому репер заявив: «Sacrificial Lambz, мій стиль та те, як я читаю реп, стали жертвопринесенням індустрії. Я вважаю, що Sacrificial Lambz є своєрідним подарунком індустрії, покупцям, будь-кому хто придбає його. Це фактично подарунок».

Альбом посів 50-ту сходинку чарту Top Heatseekers та 42-ге місце Top R&B/Hip-Hop Albums.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Esham
Англомовні музичні альбоми